Malin Persson kan syfta på flera olika personer:

 Malin Persson (bandyspelare) – svensk bandyspelare
 Malin Persson (civilingenjör), svensk civilingenjör och näringslivsperson
 Malin Persson (militär), svensk militär och flottiljchef
 Malin Persson (modell) (1979–), en svensk fotomodell och programledare
 Malin Persson (skådespelare) (1992–), en svensk skådespelare
 Malin Persson Giolito (1969–), en svensk författare och jurist